Grover est un label discographique basé en Allemagne, qui a commencé par sortir le premier album de Mr Review, réédition de chez Unicorn. Par la suite, le label prend son essor et produit : Dr Ring Ding, New York Ska-Jazz Ensemble, Laurel Aitken etc. et se charge des éditions européennes des albums de groupes comme The Toasters, Tokyo Ska Paradise Orchestra. En moins de quinze ans, Grover est devenu un label de référence en matière de ska.

Il a aussi créé une subdivision destinée aux groupes débutants et proposant des disques à tarif réduit : Elmo Records qui a sorti notamment le premier album de Dr. Woggle and the Radio et celui de The 27 Red.

Lien externe 
grover.de

Label de reggae
Label de ska
Label discographique ayant son siège en Allemagne